Acul-du-Nord (gemeente), een gemeente in Haïti
 Acul-du-Nord (arrondissement), een arrondissement in Haïti